Каждая сборная должна включить в свой состав 23 игрока. Список игроков должен быть в распоряжении УЕФА как минимум за 10 полных дней до начала турнира. Три игрока в этом списке должны быть вратарями. Игрок, включенный в окончательную заявку, может быть заменён игроком из предварительного списка только в случае серьёзной травмы. Такая замена должна быть подтверждена в письменной форме Медицинским комитетом УЕФА. Новый игрок должен взять номер заменённого им игрока.

Позиции игроков приведены в соответствии с официальным сайтом УЕФА. Возраст футболистов и клуб указаны по состоянию на день начала финального турнира чемпионата (15 июня 2009 года).

Группа A

Белоруссия 
Итог: 4-е место в группе

Источник: УЕФА

Италия 
Итог: поражение в полуфинале от Германии

Источник: УЕФА

Сербия 
Итог: 3-е место в группе

Источник: УЕФА

Швеция 
 Итог: поражение в полуфинале от Англии

Источник: УЕФА

Группа B

Англия 
Итог:  2-е место

Источник: УЕФА

Германия 
Итог:  1-е место

Источник: УЕФА

Испания 
Итог: 3-е место в группе

Источник: УЕФА

Финляндия 
Итог: 4-е место в группе

Источник: УЕФА

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Европы среди молодёжи на UEFA.com

Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд 2009